Unitat de mesura: revolució per minut, unitat de mesura de la freqüència, usada generalment per a mesurar la velocitat angular.
 Informàtica: sistema de paquets rpm, sistema d'administració de paquets per a Linux.
 Música: RPM (revista), revista musical canadenca (RPM (magazine)